L'Afrique espagnole est un terme faisant référence à l'ensemble des pays et territoires colonisés par l'Espagne en Afrique.

Histoire

Contexte général 
Au , après les grandes découvertes, l'histoire maritime est dominée par l'apparition de deux empires : l'empire portugais à l'est du cap de Bonne-Espérance s'appuyant sur l'Afrique orientale et l'océan Indien, et l'empire espagnol reposant sur les Caraïbes, l'Amérique centrale avec une avancée dans le Pacifique en direction des Philippines.

Motivations espagnoles

Motivations religieuses 

L'antagonisme pluriséculaire entre le christianisme et l'islam, le désir d'évangélisation, ainsi que la volonté de repousser les frontières de l'islam, dans la continuité de la Reconquista ont, dès la fin du  et durant tout le , poussé les Espagnols à intervenir dans les pays musulmans d'Afrique du Nord.
 Ferdinand le Catholique déclare qu'il lutte « pour le service de Dieu », qu'il agit par zèle « à l'endroit de [notre] sainte religion », et qu'il attaque « les ennemis de la Sainte Foi Catholique ».
 La papauté s'est également intéressée à la croisade africaine sous les pontificats successifs d'Alexandre VI Borgia (-) et de Jules II (-). En 1493 et 1494, deux bulles d'Alexandre VI apportaient à la croisade africaine la bénédiction pontificale. Enfin, les souverains espagnols continuèrent à percevoir, avec l'assentiment de Rome, le précieux impôt de la "Croisade" ("la Cruzada").
 Sainte Thérèse d'Avila, durant son enfance sur le revers de la Sierra de Guadarrama (Castille), rêvait de partir pour la montagne au pays des Maures et d'y subir le martyre.
 Le clergé espagnol apporta son soutien à la croisade africaine : Ximénes, archevêque de Tolède, le primat d'Espagne, fut l'instigateur, en 1505 de l'expédition contre Mers el-Kébir. En 1509, Ximénes réussit à mener à bonne fin l'expédition contre Oran. Il avait dû avancer les sommes nécessaires avec la générosité de toutes les églises d'Espagne. Elles lui envoyèrent, des sommes considérables. Le chapitre de Tolède se piqua si bien de seconder le zèle de son archevêque qu'il y eut des chanoines qui vendirent jusqu'à leur chapelle et à leur vaisselle d'argent.

 Motivations politiques 
Les expéditions en Afrique ont répondu à des préoccupations temporelles : les Espagnols, de Ferdinand à Charles Quint, et même au-delà, ont voulu par leurs interventions en Afrique prévenir le danger de nouvelles invasions musulmanes et mettre un terme aux ravages de la piraterie maghrébine.
L'islam fut aussi un ennemi de l'intérieur pour l'Espagne : en  des émeutes meurtrières éclatèrent dans les Alpujarras et la Sierra Vermeja, en raison du non-respect des traités de capitulation qui devait permettre aux musulmans de pratiquer leur religion. Au début du , nombreux étaient, parmi les sujets du Roi Catholique, les descendants des musulmans d'Espagne qui tous, en 1526, ont reçu le baptême. Ces "nouveaux chrétiens" formaient en Andalousie et à Valence une partie essentielle de la population ; en Catalogne et en Aragon, ils constituaient de fortes colonies. La Castille proprement dite avait elle aussi ses Morisques.

Ces musulmans de l'intérieur demeuraient, particulièrement en Andalousie et à Valence, un grand péril. Même convertis, ils restaient souvent secrètement fidèles aux croyances du Coran. Les Morisques restaient en relations avec les Maghrébins. Les pirates barbaresques, dans leurs incursions en territoire espagnol, trouvaient auprès d'eux des guides. Les musulmans d'Afrique encourageaient ceux d'Espagne dans leur résistance religieuse. À la fin du , avant la chute du dernier bastion musulman d'Espagne (Grenade), de nombreux musulmans espagnols s'étaient réfugiés dans les pays maghrébins. Ces exilés comptaient parmi les ennemis les plus acharnés de l'Espagne. La question vitale, dès lors pour l'Espagne, était de séparer les Morisques des Maures : l'occupation des rivages nord-africains étaient alors la solution.

Posséder les côtes du Maghreb, c'était aussi rendre impossible la piraterie maghrébine. Au  et après, les côtes d'Espagne, surtout les côtes méditerranéennes, avaient à souffrir des pillages continuels des marins musulmans. À Tanger, dans la rivière de Larache, à Bone, à Oran, à Cherchell, à Alger, à Bougie, à Bizerte, à Tunis, etc., les musulmans armaient des galères et des fustes qui couraient sus aux navires chrétiens. Avec l'afflux des musulmans espagnols en côte d'Afrique du Nord, la piraterie déjà si prospère avait pris une ampleur nouvelle dans les ports du Maghreb. Cette recrudescence a rendu nécessaire, contre les Maghrébins, les expéditions espagnoles dont le but principal fut la destruction des ports des corsaires et des pirates.

 Motivations économiques 
Rien ne montre, dans l'élaboration de la politique africaine des Rois Catholiques, une quelconque influence de quelque groupe de pression issu des milieux marchands espagnols.

L'esprit d'aventure et l'appât du gain ont eu une certaine emprise sur les hommes d'Espagne des  et s et les ont poussés à entreprendre la conquête de la côte nord-africaine.

 État de l'Afrique du Nord au moment de la colonisation 

 Situation militaire 
La faiblesse des musulmans d'Afrique du Nord se caractérisait, par rapport aux Espagnols, par leur infériorité militaire. Les Maures ayant pris du retard dans l'art de la guerre, ainsi leur infériorité subsista durant tout le . Les habitants du Maghreb combattaient encore comme aux siècles précédents, la règle restait le corps à corps, les armes favorites le sabre, la lance, les flèches ou le poignard. Ils savaient à peine se servir des armes à feu, et quand ils en capturaient aux Espagnols, ils ne savaient pas s'en servir et même quand les arquebuses fonctionnaient, l'adresse des Maghrébins en faisait qu'elles étaient moins dangereuses que des flèches.

Dans les rangs musulmans, on dénombre quelques chefs renommés comme Khayr ad-Din Barberousse ou Dragut.

L'aide de l'Empire ottoman qui envoie aux corsaires d'Alger hommes, argent, vaisseaux. Aides souvent providentielles, comme ces  que Khayr ad-Din Barberousse obtenait, en 1518, au lendemain même de la prestation d'hommage au Grand Turc. À partir de l'arrivée des frères Barberousse, les armes des musulmans d'Afrique du Nord se perfectionnèrent.

La France fournit à partir de 1541 renseignements militaires et matériel de guerre aux Ottomans d'Alger.

 Situation politique 
Une des faiblesses des Maures résidaient dans leur division politique.  Aux vieilles divisions entre montagnards, gens des plaines, nomades chameliers du désert et des steppes, urbains de l'antique Ifriqya et de Numidie, aux grandes divisions régionales entre Maroc, Algérie et Tunisie qui n'ont jamais cessé de compter et vont s'affirmer avec netteté et vigueur au , de nouvelles divisions se sont ajoutées. Des villes, des villages formaient des États indépendants. Les oasis du Figuig constituaient ainsi un groupement autonome ; avant la conquête espagnole, Oran, sous la suzeraineté fictive des souverains zianides de Tlemcen, apparaît comme une véritable ville indépendante. Les luttes, l'insécurité, les rapines et la guerre étaient continuelles entre les différents potentats.

 Situation religieuse 
Si la conquête espagnole a été favorisée dans les premières années du  par les divisions de l'Afrique du Nord et l'armement dépassé des musulmans, elle a été en revanche contrariée par l'immigration maghrébine en Afrique, le fanatisme religieux et le pays lui-même.

Dès le , on assista à un renouveau de l’islam au Maghreb, à un regroupement de la société musulmane autour des imams et des confréries. Ces confréries musulmanes ont formé, contre l'Espagne, le grand parti de la guerre et assuré ensuite, par leur agitation, la prodigieuse fortune des corsaires d'Alger.

 Situation sociale 
L'immigration massive des morisques en Afrique, ainsi que leur expulsion définitive d'Espagne en 1609 a été l'objet d'atouts et de faiblesse pour la puissance musulmane. Elle a d'abord provoqué dans le Maghreb bien des remous. L'arrivée des exilés a été le signal de l'insécurité, de conflits et de querelles. Un document, une lettre d'un secrétaire du sultan de Fès datée de 1491 souligne la violence des conflits entre les autochtones et les immigrés musulmans. En revanche, ils ont bien été accueilli par les zianides de Tlemcen. Ainsi dans cet état de fait, l'immigration donna aux musulmans d'Afrique des forces supplémentaires, qui plus est, ils maitrisaient l'art des armes à feu et étaient de farouches ennemis des Espagnols qui les avaient expulsés de leurs terres.

 Situation géographique 
Le pays nord-africain a constitué un obstacle sérieux aux progrès espagnols. Les conditions géographiques de la guerre d'Afrique étaient en effet très dures. L'immensité du pays, son relief accidenté, ses mers furieuses, ses côtes sans abri sûr, son aridité rendaient les expéditions militaires aléatoires, dangereuses et difficiles. Chaque expédition allait un peu à l'aventure car l'on ne connaissait le pays, les routes, les points d'eau et la position des douars que par les indigènes plus ou moins dignes de foi. On a souvent indiqué comme des grands obstacles à la conquête espagnole le relief même du pays nord-africain comme la barrière du Rif au Maroc.

 Les opérations militaires 

 1505: une armada espagnole s'empare de Mers-el-Kébir.
 1505-1511: période des campagnes retentissantes de Pedro Navarro.
 1509: le cardinal Ximénes et Pedro Navarro prennent Oran.
 1510: les Espagnols enlèvent Bougie; Alger reconnaît la suzeraineté de la couronne de Castille, les Espagnols bâtissent une forteresse (le Penon d'Alger) près du port; Tripoli est emporté d'assaut.
 1510 (août): Pedro Navarro échouait dans l'expédition contre Djerba et se réfugie avec son armée en Italie.
 1511: Dellys, Mostaganem, Cherchell, se soumirent à l'Espagne et le roi de Tlemcen se reconnut vassal de Ferdinand le Catholique.
 1516 : échec de Diego de Vera devant Alger de nouveau devenu ennemi de l'Espagne.
 1519 : les Espagnols commandés par Hugo de Moncada échouent à nouveau devant Alger.
 1522 : les Espagnols perdent Penon de Velez qu'ils réoccupent en 1525.
 1529 : le Penon d'Alger est occupé par le second Barberousse (Khayr ad-Din Barberousse).
 1530 : Andrea Doria attaque Cherchell.
 1531 : Honaine est pris par les Espagnols.
 1535 : l'occupation de Honaine est si précaire que les Espagnols décident de l'évacuer.
 1535 : Martin de Angulo conduit une campagne malheureuse contre Tlemcen; Charles Quint s'empare de La Goulette et de Tunis.
 1541 : grave échec de Charles Quint devant Alger.
 1543 : échec du raid du capitaine d'Alcaudète contre Tlemcen.
 1558 : l'expédition d'Alcaudete contre Mostaganem se termine par un désastre.
 1573-1574 : reconquête et perte de Tunis par les Espagnols.

 Nature et fonctionnement de l’occupation espagnole au Maghreb 

 Financements 
L'argent a manqué pour financer les opérations militaires et la pauvreté des terres africaines déçoit les espoirs des chefs et des aventuriers.

La mainmise sur une partie du Maghreb ne rapporta pas d'argent à l'Espagne.

Les questions financières ont lourdement pesé sur la conduite des opérations. Pedro Navarro, faute de renforts et abandonné à ses seules ressources, n'osa pas attaquer Tunis. Il fallait des sommes énormes pour équiper les vaisseaux, réunir les vivres nécessaires, pour avancer la solde aux troupes embarquées. Ferdinand le Catholique a bien souvent opposé aux arguments des apôtres de la guerre africaine la pénurie du Trésor royal.

 Le système de l’occupation restreinte 
Les Espagnols se contentaient d'occuper à demeure quelques points du littoral nord-africain : Melilla, Oran, Mers el-Kébir, Bougie, le Penon d'Alger, pour ne citer pour que les postes les plus importants. Ils furent ainsi, grâce à ces murailles, mis à l'abri des attaques musulmanes.

L'arrière-pays était abandonné aux indigènes.

Quelques raids étaient organisés par les Espagnols à l'intérieur des terres (jornadas).

Aucune émigration ne vint d'Espagne donner force et vigueur à l'Afrique espagnole.

Les villes que posséda le Roi Catholique au Maghreb ne furent jamais, en effet, que des garnisons, des villes militaires, des presidios.

 La solution du moindre effort 

Le système de l'occupation restreinte était la solution du moindre effort.

Cette méthode était une des conséquences des moyens insuffisants employés par l'Espagne à la conquête du Maghreb.

Cela évite de réunir des armées nombreuses et chères pour occuper les pays africains.

À l'abri des hautes murailles d'Oran, quelques centaines d'hommes tenaient en respect l'immense royaume de Tlemcen. Pour prendre réellement possession de l'arrière-pays oranais, des milliers d'hommes auraient été nécessaires.

Sur l'immense pays maghrébin, les Espagnols n'eurent aucune influence sérieuse. Économiquement le pays leur échappa ; politiquement il resta soumis plus en apparence qu'en réalité; religieusement il demeura irréductiblement hostile.

 Les difficultés au quotidien 

Prisonnières entre la mer et les États musulmans, les forteresses espagnoles connurent au début même de la conquête des heures difficiles où l'on devait plus souvent lutter contre la faim que contre l'ennemi.

Les présides ne vivaient presque exclusivement que du ravitaillement venu d'Espagne.

 Oran, malgré les livraisons en nature de Tlemcen, consomme la farine des moulins de Valence et de Barcelone.

 Melilla ne vit que grâce au ravitaillement de Malaga.
 Le Penon d'Alger fait venir son eau potable des îles Baléares.

 La vie était particulièrement difficile pour les soldats : disettes et privations étaient fréquentes.

 Une évangélisation quasi nulle 
Malgré la pompe des cérémonies officielles qui accompagnaient toute conversion, le succès de la propagande catholique auprès des indigènes ne fut pas très vif.

Il n'y eut jamais d'efforts sérieux de la part des Espagnols pour attirer l'indigène à la foi du Christ.

Les rares succès : dans la correspondance d'Alcaudète rédigé en 1535, on note le baptême de cinquante Arabes.

 Le commerce dans les possessions espagnoles en Afrique 
Le commerce officiel se réduisait essentiellement au ravitaillement des bases espagnoles à partir des rivages européens.

Le ravitaillement des postes tunisiens était normalement assuré par les ports de Sicile ou du Royaume de Naples.

Barcelone, Valence, Malaga expédiaient blé, orge et biscuits que consommaient les garnisons du Maroc et d'Algérie.

Les Espagnols n'ont guère exploité les rares richesses du Maghreb : ils n'ont pas participé directement aux pêcheries de corail des côtes africaines où les Corses et les Génois régnaient en maîtres incontestés.

 La fin des Espagnols en Afrique du Nord 
La situation de l'Afrique espagnole apparaît en 1559 déjà bien compromise. Dix-huit ans plus tard, en 1577, sa ruine à peu près complète est un fait accompli.

En dehors de la période 1573-1574, où les Espagnols furent les maîtres de Tunis, le Roi Catholique ne disposa jamais que d'un poste dans les pays barbaresques, La Goulette. En Sicile et à Naples, on s'ingéniait à pourvoir à son ravitaillement en vin, eau potable, blé, poudre, artillerie, chaux et, pour distiller l'eau de mer, alambics.

En 1574, malgré la défaite de Lépante, les Turcs s'emparaient à la fois de La Goulette et Tunis. La prise de La Goulette, survenue la première, était particulièrement douloureuse pour les Espagnols. C'était un vieux bastion de l'Afrique espagnole qui s'effondrait.

Seul le fort de Santa-Cruz (Oran) put tenir en échec les Turcs d'Alger jusqu'en 1799.

 En Afrique subsaharienne 

L'actuelle Guinée équatoriale obtient son indépendance en 1968. Cela inclut les îles de Bioko (Fernando Poo) et d'Annobón, et la  (dont les îles de Corisco, Elobey Grande, etc.).

En 1884 l'Espagne place le territoire connu aujourd'hui sous le nom de Sahara occidental sous son protectorat ; la prise de contrôle est confirmée par la conférence de Berlin de 1884-1885. L'Espagne établit des comptoirs commerciaux et une présence militaire. Cette colonisation est ensuite fortement contestée par le Maroc puis la Mauritanie qui se le disputèrent dans une guerre (1975-1991) contre le Polisario, front de libération du Sahara occidental.

Le Sahara occidental figure sur la liste des territoires non autonomes selon l'Organisation des Nations unies depuis 1963, à la suite d'une demande du Maroc.

Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu de 1991, le statut final du Sahara occidental reste à déterminer.

 Situation géographique actuelle 
L'Espagne possède toujours des territoires en Afriques. Il s'agit de Ceuta et de Melilla.

 Articles connexes 
 Empire espagnol, 
 Possessions sur le territoire marocain :
 Les plazas de soberanía, dont l'Îlot Persil, Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas
 Îles Zaffarines 
 Zone internationale de Tanger (1923-1956)
 Ifni (1476-1524, 1934, 1958-1969)
 Tarfaya (Casa del Mar, Villa Bens, Port Victoria, phare du Cap Juby), face à l'île de Lanzarote
 ou à proximité du Maroc :
 Sahara espagnol (Sahara occidental, Rio de Oro) (1884-1976)
 Îles Canaries, province ultra-périphérique, colonisées dès 1402 (Histoire des Canaries)
 Échelles de Barbarie (comptoirs commerciaux européens en terre d'islam (en Afrique du Nord)), dont les principales au Maroc sont Salé, Safi, Mogador, Agadir et Fès
 Histoire du bassin méditerranéen
 Histoire atlantique
 Colonisation
 Partage de l'Afrique
 Afrique portugaise
 Afrique française

 Références 

 Bibliographie 

 Jacques Heers, Les Barbaresques - Course et guerre en Méditerranée, , éd. Perrin.
 Fernand Braudel :
 La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, 2 vol., Paris, Armand Colin, 1949. Deuxième édition, 1966.
 article dans Revue africaine  et 3, 1928.
 Jean Dumont, Lépante. L'histoire étouffée, 1997.
 J. Ursu, La politique orientale de François , 1903.
 Ruff, La Domination espagnole d'Oran sous le comte d'Alcaudète, Paris, 1900
 A. Cour, Établissements des dynasties des chérifs du Maroc et leur rivalité avec les Turcs d'Alger, Paris, 1904.
 Berque, Essai de bibliographie critique des confréries musulmanes, 1919.
 N. Blum, La Croisade du cardinal Ximénes en Afrique, Oran, 1898.
 Bartolomé Bennassar et Lucile Bennassar: Les Chrétiens d'Allah. L'histoire extraordinaire des renégats, '', Paris, 1989.

Ancienne colonie espagnole
Colonisation continentale par pays